

Patronyme 

 Ricardo Londoño (1949-2009), pilote automobile colombien;

 Beatriz Londoño (1959-), médecin et femme politique colombienne;
 Felipe Londoño (1994-), acteur colombien.

Patronyme hispanique